Bosland (Rotterdam), een straat in de Nederlandse stad Rotterdam
 Bosland (Vlaanderen), het grootste bos van Vlaanderen